F59 peut faire référence à :
 HMS Mashona (F59), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 Syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres